Karl Friederichs ist der Name folgender Personen:

* Karl Friederichs (Archäologe) (1831–1871), deutscher Archäologe
 Karl Friederichs (Zoologe) (Karl Paul Theodor Friederichs; 1878–1969), deutscher Zoologe 

Siehe auch:
 Carl Friederichs
 Karl Friederich (1885–1944), deutscher Ingenieur und Baumeister